

Toponyme 
 Poursiugues, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Poursiugues-Boucoue ;
 Poursiugues-Boucoue, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme